Gazdag József vadászíró
Gazdag József (1977) író, újságíró